Jaroslav Jiřík, češki hokejist, * 10. december 1939, Vojnův Městec, Protektorat Češka in Moravska, † 11. julij 2011, Brno.

Jiřík je večino kariere igral za kluba HC Kladno in Kometa HC Brno v češkoslovaški ligi, kjer je skupno na več kot 450-ih tekmah dosegel preko 300 golov. Preizkusil se je tudi v ligi NHL, kjer je v sezoni 1969/70 nastopil na treh tekmah za klub St. Louis Blues, večino sezone pa je igral za Kansas City Blues v ligi CHL. Po tej sezon se je vrnil k Brnu. 

Za češkoslovaško reprezentanco je igral na treh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje, ter šestih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), kjer je bil dobitnik dveh srebrnih in štirih bronastih medalj. Skupno je za reprezentanco nastopil na 134-ih tekmah, na katerih je dosegel 83 golov. Leta 2010 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Po koncu kariere se je ukvarjal s športnim letalstvom. Umrl je 11. julija 2011 v strmoglavljenju svojega letala na severu mestne občine Brno.

Pregled kariere 

|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška mladinska liga
| 50/51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška mladinska liga
| 51/52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška mladinska liga
| 52/53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška mladinska liga
| 53/54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška mladinska liga
| 54/55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška mladinska liga
| 55/56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška mladinska liga
| 56/57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 58/59
|
| 22
| 16
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 59
|
| 8
| 6
| 2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 60
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 61/62
|
| 32
| 28
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 62/63
|
| 32
| 23
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 63
|
| 7
| 4
| 3
| 7
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 63/64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 64
|
| 7
| 3
| 1
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 64/65
|
| 32
| 23
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 7
| 8
| 4
| 12
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 65/66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 66
|
| 7
| 4
| 1
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 6
| 5
| 3
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 67/68
|
| 32
| 25
| 12
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 68
|
| 4
| 3
| 3
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 68/69
|
| 36
| 36
| 7
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 5
| 2
| 3
| 5
|
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 69/70
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kansas City Blues
| CHL
| 69/70
|
| 53
| 19
| 16
| 35
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 70/71
|
| 36
| 26
| 12
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 71/72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 72/73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 73/74
|
|
| 8
| 7
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 74/75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 334
| bgcolor="#7FFF00" | 240
| bgcolor="#7FFF00" | 77
| bgcolor="#7FFF00" | 317
| bgcolor="#7FFF00" | +1
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici in opombe

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Češki hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1960
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Kladno
Hokejisti HC Brno
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti Kansas City Blues
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih
Smrtno ponesrečeni letalci
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško